Einzelunternehmen steht für:

 Einzelunternehmen (Deutschland), nach deutschem Recht ein Unternehmen eines voll haftenden Einzelkaufmanns im Sinne des Handelsgesetzbuchs
 Einzelunternehmen (Österreich), nach österreichischem Recht eine Rechtsform für unternehmerisch tätige natürliche Personen 
 Einzelunternehmen (Schweiz), nach schweizerischem Recht eine Rechtsform für ein Unternehmen, das vom alleinigen Inhaber geführt wird

Siehe auch:
 Einpersonengesellschaft, ein Einzelunternehmen als Kapitalgesellschaft